Camelia este un prenume feminin. Se poate referi la:

Camelia Potec (n. 19 februarie 1982), o înotătoare română campioană olimpică
Camelia (cântăreață) (n. 20 iunie 1974), din Malaezia

Filme
 Camelia film mexicano-spaniol din 1953, regizat de Roberto Gavaldón

Vezi și
Camellia

Prenume feminine